Witness est le premier maxi de Witness sorti en 1994.

Liste des morceaux 
 An Awful Song
 A Son Of Mine
 Lost In Time
 Piss Off
 Mistrust

Participation 

 Cyril Mercier - chant
 Emmanuel Berthault - basse, chant
 Paco - guitare
 Patrick Bourgoin - batterie
 Gilles Laurent - guitare (Piss Off)
 Pascal Drouard - Photographie, pochette

Album musical sorti en 1994
Album de grunge